Erope () o Aèrope è un personaggio della mitologia greca, figlia di Catreo e quindi discendente di Minosse, re di Creta.

Mitologia 
Erope viveva a Micene quando vi giunsero i due fratelli Atreo e Tieste (figli di Pelope ed Ippodamia), scacciati dallo stesso padre poiché avevano ucciso il fratellastro Crisippo.

Erope sposò Atreo re di Argo (dopo che la prima consorte, Cleola, morì dando alla luce un figlio malato, Plistene) e dalla loro unione nacquero i figli Agamennone, Menelao e Anassibia Erope tuttavia amava Tieste e, avendolo sedotto, istigò l'amante ad uccidere il marito.

Secondo alcune fonti Plistene era in realtà figlio di Erope e di Tieste. Secondo altre, Erope era invece la sposa di Plistene, e madre con lui di Agamennone, Menelao e Anassibia.

Genealogia

Note

Altri progetti 

Regine della mitologia greca
Miti di Argo
Atridi
Personaggi cretesi della mitologia greca